Maulshagen ist der Familienname folgender Personen:

 Heino Maulshagen (1949–2014), deutscher Fußballspieler
 Peter Maulshagen (* 1953), deutscher Fußballspieler